"Dr. No" pode ser:

 Dr. No, filme britânico de 1962. Primeiro da série de James Bond;
 Dr. No, romance de 1958 de James Bond escrito por Ian Fleming;
 Dr. No, ou Julius No, antagonista do filme "Dr. No".

Desambiguação